Miloš Kaláb ist der Name folgender Personen:

* Miloš Kaláb (Soziologe) (1920–1994), tschechoslowakischer und tschechischer Soziologe
 Miloš Kaláb (Journalist) (* 1929), tschechisch-kanadischer Wissenschaftler und Journalist, auch als Michael Kaláb bekannt